Lipová può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Lipová, comune del distretto di Děčín
Lipová, comune del distretto di Cheb
Lipová, comune del distretto di Prostějov 
Lipová, comune del distretto di Přerov 
Lipová, comune del distretto di Zlín 
Lipová-lázně, comune del distretto di Jeseník

Slovacchia
Lipová, comune del distretto di Bardejov
Lipová, comune del distretto di Nové Zámky